Hobart kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hobart, delstatshuvudstad, Tasmanien, 
 City of Hobart, Tasmanien,

USA 

 Hobart, Oklahoma, Kiowa County, 
 Hobart, Indiana, ort, Lake County, 
 Hobart, New York, Delaware County, 
 Hobart, Washington, King County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar